Route nationale 3 – strada statale in Francia
Route nationale 3 – strada statale in Madagascar